Wysoczański steht für:

 Wysoczański, ein polnisches Adelsgeschlecht

Wysoczański (männliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wysoczański (* 1949), polnischer Politiker, Mitglied des Senats der Republik Polen
 Jan de Weryha-Wysoczański (* 1950), polnischer Bildhauer
 Wiktor Wysoczański (* 1939), polnischer Geistlicher, altkatholischer Bischof

Wysoczańska (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Wysoczańska (* 1949), polnische Fechterin
 Jadwiga Wysoczanská-Štrosová (1927–2021), tschechoslowakische Opernsängerin